Argo puede hacer referencia a:
 Argo, la nave mítica en que navegaron Jasón y los argonautas.
 Argo Navis, una constelación.
 Argo Navis, una revista chilena de astronomía.
 Argo real o argo gigante, nombre común del Argusianus argus.
 Argo, un tipo de cohete sonda estadounidense.
 Argo, un distrito de la provincia de Badakhshan en Afganistán.
 Argo City, una ciudad ficticia de cómic.
 Nombre común de las dos especies de aves galliformes del género Argusianus.
 Argo (Oceanografía) programa sobre los océanos.
 Argo, un pueblo en el estado de Alabama (Estados Unidos).
 Argo, novela de Giorgos Theotokas.

Cine 
 Argo, película estadounidense basada en hechos reales, dirigida por Ben Affleck.
 Argo, cortometraje animado, dirigido por David McBride.
 Argo, cortometraje dirigido por Jordan Bayne.
 Argo, película húngara de comedia, dirigida por Attila Árpa.